Castrelo de Miño är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Ourense och regionen Galicien, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Castrelo de Miño ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Castrelo de Miño är huvudsakligen kuperad, men åt sydost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Castrelo de Miño. Runt Castrelo de Miño är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Ourense,  km öster om Castrelo de Miño. I omgivningarna runt Castrelo de Miño växer i huvudsak blandskog.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Galicien